Игорь Вадимович Ледогоров (1932—2005) — советский и российский актёр театра и кино. Народный артист РСФСР (1989).

Биография 
Игорь Ледогоров родился 9 мая 1932 года в Москве. С началом войны он вместе с семьёй оказался в эвакуации в Ташкенте. Здесь он впервые соприкоснулся с миром кино, участвуя в массовке знаменитой картины режиссёра Л. Д. Лукова «Два бойца».

В 1958 году он окончил Ташкентский политехнический институт, где был участником драматического коллектива, художественным руководителем которого был заслуженный артист РСФСР Николай Хлибко. Там же в Ташкенте поступил в театрально-художественный институт имени А. Н. Островского, окончил его в 1964 году.

Первой значительной работой актёра стала заглавная роль в историко-биографическом фильме «Николай Бауман» режиссёра С. И. Туманова.

С 1967 по 1969 год Ледогоров играл в Ленинградском театре имени Ленинского комсомола. Затем, познакомившись с И. П. Владимировым, он перешёл в театр имени Ленсовета. Здесь он в течение трёх лет играл в спектаклях «Варшавская мелодия» (с А. Б. Фрейндлих), «Хождение по мукам», «Сорок первый».

В 1971 году Игорь Ледогоров пришёл в ЦАТСА. На сцене этого театра он выступал до 1997 года, вплоть до своего отъезда за границу.

В 1997 году актёр вслед за сыном Вадимом эмигрировал в Новую Зеландию. В 2001 году он с сыном приезжал в Москву на озвучивание новой версии фильма «Через тернии к звёздам», в котором они снимались за двадцать лет до того.

Без знания языка, в довольно пожилом возрасте, актёру было тяжело адаптироваться в чужой стране. Его последняя мечта — ещё раз выйти на сцену — сбылась незадолго до смерти. Роль Фирса в поставленном сыном спектакле «Вишнёвый сад» стала последней в его биографии.

И. В. Ледогоров скончался от онкологического заболевания 10 февраля 2005 года в  Гамильтоне (Новая Зеландия). Был похоронен на общественном кладбище города Кеймбриджа (Новая Зеландия).

Творчество

Роли в театре 
ЦАТСА

 1971 — «Неизвестный солдат» А. Рыбакова; Стручков; реж. А. Попова, Н. Вейцер
 1971 — «Человек со стороны» И. Дворецкого; Чешков, реж. А. Б. Шатрин
 1973 — «Птицы нашей молодости» Иона Друцэ; Павел Русу; реж. Б. А. Львов-Анохин, Л. И. Добржанская, С. А. Сапгир
 1976 — «Святая святых» Иона Друцэ; Михай Груя; реж. И. Унгуряну
 19?? — «Смерть Иоанна Грозного» А. К. Толстого (ввод в спектакль); царевич Фёдор Иванович; реж.: Л. Хейфец
 1985 — «Осенняя кампания 1799 года» А. Ремеза — Милорадович; реж. Ю. Ерёмин
 1996 — «Контракт на убийство» С. Мрожек — Магнус; реж. Ф. Чеханков

Роли в телеспектаклях 

 1972 — «Даша» — Магнус
 1973 — «На линии доктор Кулябкин» — Кулябкин — главная роль
 1977 — «Лунев сегодня и завтра» — Лунев — главная роль (прообразом главного героя телеспектакля послужил известный педагог средней школы Донецка В. Ф. Шаталов.
 1977 — «Отец большой семьи»
 1978 — «Стойкий туман» — Рогачев
 1984 — «Эхо» — Сергей Тимофеевич Раскатов (генерал) — главная роль
 1985 — «Исполнить свой долг» — рассказчик
 1985 — «Новоселье» — прокурор
 1989 — «Святая святых» — Михай Груй — главная роль
 1991 — «Нежный образ твой» — граф Любин
 1993 — «Внутренний враг»

Роли в кино 

  — Твои следы — Володя
  — Хочу верить — Сергей Михайлович
 1967 — Николай Бауман — Н. Э. Бауман
 1968 — Переходный возраст — Николай Иванович Алексеев, журналист
 1968 — Наши знакомые — Альтус
 1969 — Засада — чекист Шпалов
 1969 — Тройная проверка — Николай Константинович Климов
 1970 — Баллада о Беринге и его друзьях — Дмитрий Овцын
 1970—1972 — Руины стреляют… — подпольщик Жан (Иван Константинович Кабушкин)
 1972 — Пятьдесят на пятьдесят — Маллинз
 1972 — Горячий снег — полковник Осин
 1973 — Товарищ генерал — генерал Капитонов
 1974 — Георгий Седов — Г. Я. Седов
 1974 — Фронт без флангов
 1974 — Отроки во Вселенной — инопланетянин, отец Агапита
 1974 — Небо со мной — Клинов
 1975 — От зари до зари — генерал
 1975 — Иван и Коломбина — Спиридонов
 1976 — День семейного торжества — Пётр Савичев
 1976 — Никто вместо тебя — Григорий Чобану
 1976 — Легенда о Тиле — принц Оранский
 1976 — Жизнь и смерть Фердинанда Люса — Бауэр
 1977 — Фронт за линией фронта — разведчик Афанасьев-Райснер
 1977 — Портрет с дождём — Анатолий
 1977 — По волчьему следу — Макаров
 1978 — Поздняя ягода — Николай Попов 
 1978 — Проводы — Игорь Горчаков
 1978 — Шествие золотых зверей — археолог Зимин
 1978 — Твой сын — Вадим Королёв
 1980 — Дым Отечества — старец Андрей
 1980 — Через тернии к звёздам — инопланетянин Ракан
 1980 — Карл Маркс. Молодые годы — Вейтлинг
 1980 — Они были актёрами — Рябинин
 1982 — Нежность к ревущему зверю — Донат Кузьмич Боровский
 1982 — Казачья застава — Терентий
 1983 — Люди и дельфины — Черников
 1983 — О странностях любви — профессор Травкин
 1984 — Меньший среди братьев — Илья Константинович, профессор
 1984 — Стратегия победы — журналист
 1985 — Далёкий голос кукушки — Зосим Фёдорович
 1986 — Покушение на ГОЭЛРО — Леонид Петрович Базов, начальник особого отдела ОГПУ
 1986 — Голова Горгоны — Луконин
 1986 — На крутизне — Шнайдрук
 1986 — Звездочёт — Максим Соболев
 1988 — Пусть я умру, Господи — режиссёр
 1988 — Частный визит в клинику — Габеркорн
 1989 — Войди в каждый дом — Прабатов
 1989 — Откровение Иоанна Первопечатника — князь Острожский
 1992 — Чёрный океан — начальник ГРУ
  — Трибунал (Швеция) — председатель суда
 1995 — Красная вишня / 红樱桃 (Китай, Россия) — Ваткин, директор интердома
 1997 — Сезон охоты — генерал-полковник Иван Алексеевич Вертлецкий

Озвучивание мультфильмов 
  — Праздник непослушания

Награды и премии 
 1974 — Государственная премия БССР за исполнение роли подпольщика Жана в фильме «Руины стреляют…» (1970—1972)
 1978 — Государственная премия РСФСР имени братьев Васильевых за исполнение роли разведчика Афанасьева-Райснера в фильме «Фронт за линией фронта» (1977)
 1979 — Заслуженный артист РСФСР
 1989 — Народный артист РСФСР

Примечания

Ссылки 
 

Персоналии:Театр им. Ленсовета
Социалистический реализм
Похороненные в Новой Зеландии
Выпускники Ташкентского государственного технического университета
Иммигрировавшие в Новую Зеландию из России
Умершие от рака
Русские эмигранты четвёртой волны в Новой Зеландии